Grolimund ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Grolimund (* 1967), Schweizer Sängerin und Schauspielerin
 Georges Grolimund (1894–1983), Schweizer Radrennfahrer und Schrittmacher
 Imma Grolimund (1872–1944), Schweizer Schriftstellerin und Lehrerin
 Joel Grolimund (* 1991), Schweizer Moderator und Journalist
 Josef Grolimund (1909–2006), Schweizer Politiker (FDP)